Rohrbachberg bezeichnet folgende Orte:

 die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Rohrbachberg (Gemeinde Lannach), Ortsteil von Lannach, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Rohrbachberg (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark